Slovo aplikace (použití, uplatnění, přiložení, přenesení) má několik významů:

 aplikace (obecně) - uplatnění vyvinutého produktu, služby či výrobku v praktickém použití (např. z aplikovaného výzkumu a vývoje)

 aplikace (lékařství) – podání léku
 aplikace (ozdoba) – látková či kožená ozdoba našívaná na jinou látku
 aplikace (právo) – způsob realizace práva, který je upraven zvláštními procesními pravidly
 aplikační software – počítačový program, který používá uživatel počítače

Reference

Externí odkazy